Weisberg ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Weisberg (1931–2009), US-amerikanischer Fagottist, Dirigent, Musikpädagoge und Komponist
 Harold Weisberg (1913–2002), US-amerikanischer Journalist und Buchautor
 Monika Weisberg-Schwarz (* 1949), deutsche Juristin, Richterin und ehemalige Gerichtspräsidentin
 Richard H. Weisberg (* 1944), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker
 Roger Weisberg, US-amerikanischer Produzent und Regisseur
 Steven Weisberg, Filmeditor
 Wladimir Grigorjewitsch Weisberg (1924–1985), russischer Maler

Siehe auch:
 Weißberg